Jacob Wolfowitz – amerykański statystyk
 Paul Wolfowitz – amerykański polityk, prezes Banku Światowego, syn Jacoba